Vattungen (Kalix), een eiland in de Kalixarchipel
Vattungen (Luleå), een eiland in de Lulearchipel